Департамент Бельграно  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 2386 км². Население — 44788 человек. Плотность населения — 18,8 чел./км².

Административный центр — Лас-Росас.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Сан-Мартин
 на северо-востоке — с департаментом Сан-Херонимо
 на востоке — с департаментом Ириондо
 на юге — с департаментом Касерос
 на западе — с провинцией Кордова

Экономика 
Бельграно — департамент сельскохозяйственный, основу составляет земледелие — производство сои, пшеницы, кукурузы, сорго и подсолнечника, кормовых культур. В животноводстве основа — крупный рогатый скот, мясной и молочный, в последнее время получили развитие птицефабрики.

Промышленность связана с производством и обслуживанием различной сельскохозяйственной техники, развивается лёгкая индустрия.

Административное деление 

Муниципалитеты
 Армстронг () — площадь — 302 км², население — 10,4 тыс.
 Лас-Парехас () — площадь — 295 км², население — 11,4 тыс.
 Лас-Росас () — площадь — 697 км², население — 13 тыс.

Коммуны
 Буке () — площадь — 355 км², население — 1,5 тыс.
 Монтес-де-Ока () — площадь — 415 км², население — 3 тыс.
 Тортугас () — площадь — 322 км², население — 2,5 тыс.

Назван департамент в честь генерала Мануэля Бельграно, военачальника начала XIX века, одного из руководителей освободительного движения в Южной Америке и создателя аргентинского флага.

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
Сайт департамента

Департаменты провинции Санта-Фе